

Codici 
 CBV – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Cobán (Guatemala)

Religione 
 C.B.V. – Suore della Beata Vergine